Ба́ттен () — английская фамилия. Известные носители:

 Баттен, Гуин (род. 1967) — британская гребчиха.
 Баттен, Дженнифер (род. 1957) — американская гитаристка, сессионный музыкант и соло-исполнитель.
 Баттен, Джерард (род. 1954) — британский политик.
 Баттен, Джин (1909—1982) — новозеландский пилот, командор ордена Британской империи (1936).
 Баттен, Мириам (род. 1964) — британская гребчиха.
 Баттен, Сайа (род. 1975) — американская актриса и певица.
 Баттен, Уильям (ок. 1600—1667) — английский морской офицер, вице-адмирал и политик, член Палаты общин.